Baena (gemeente), gemeente in Spanje
 Baena (geslacht), geslacht van uitgestorven schildpadden